Le district de Thiruvananthapuram (തിരുവനന്തപുരം ജില്ല) est un des quatorze districts de l'État du Kerala en Inde.

Géographie 
Son chef-lieu est la ville de Thiruvananthapuram.
Au recensement de 2011 sa population est de  habitants pour une superficie de .

Liste des Tehsil 
Il est divisé en quatre Tehsil :
 Chirayinkeezhu
 Nedumangad
 Neyyattinkara
 Thiruvananthapuram

Références

Liens internes
Liste des districts du Kerala

Liens externes

District au Kerala